Franciaország
Sery, település Ardennes megyében
Sery, település Yonne megyében